Morgen, toen de oorlog begon, een Australisch jeugdboek
 Tomorrow, When the War Began (film), de verfilming van dit boek